Le Curé de village peut désigner :
 Le Curé de village, roman d'Honoré de Balzac (1841)
 Le Curé de village, feuilleton radiophonique de Robert Choquette (1938-1942)
 Le Curé de village, film de Paul Gury (1949).

Voir aussi
 Curé (homonymie)